L'aliança de 1673 entre Holanda, el Sacre Imperi Romanogermànic, la corona espanyola, i l'Electorat de Brandenburg, durant la Guerra francoholandesa;
 L'aliança de 2 d'agost de 1718 aliança entre Àustria, França, la República Holandesa i Gran Bretanya durant la Guerra de la Quàdruple Aliança; aquesta és la més habitualment anomenada "Quàdruple Aliança".
 El acord de 1745 entre Gran Bretanya, Àustria, la República Holandesa i Saxònia (la Quàdruple Aliança) per mantenir la Pragmàtica Sanció, habilitant la seva candidata afavorida Maria Teresa d'Àustria a agafar el tron de l'Imperi austríac.
 L'aliança de 1815 entre el Regne Unit, Àustria, Prússia i Rússia que va seguir a les Guerres Napoleòniques: Quàdruple Aliança (1815)
 L'aliança de 1834 entre el Regne Unit, França, Espanya i Portugal per aplicar la Concessió d'Evoramonte;
 L'aliança de 1915 formada quan Bulgària es va unir als altres tres Poders Centrals en la Primera Guerra Mundial (Alemanya, Àustria-Hongria i l'Imperi Otomà) 
 El Quatre Grans poders Aliats durant la Segona Guerra Mundial: Xina, Gran Bretanya, els Estats Units i l'URSS.

Pàgines de desambiguació